Giuseppe Miraglia, senatore del Regno d'Italia (VIII legislatura)
 Giuseppe Miraglia, senatore del Regno d'Italia (XVII legislatura)
 Giuseppe Miraglia, figlio di Nicola, tenente di vascello italiano e amico di Gabriele D'Annunzio
 Giuseppe Miraglia, nave appoggio idrovolanti in servizio alla Marina Militare dal 1923 al 1950